Сали́-де-Беа́рн () — упразднённый французский кантон, находился в регионе Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи. Входил в состав округа По.

Код INSEE кантона — 6437. Всего в кантон Сали-де-Беарн входили 12 коммун, из них главной коммуной являлась Сали-де-Беарн.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 8890 человек.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Сали-де-Беарн на сайте INSEE
 Население коммун департамента Атлантические Пиренеи на сайте INSEE

Упразднённые кантоны департамента Атлантические Пиренеи